Магомед Казиевич Джамалудинов (30 декабря 1928, с. Гоцатль Большой, Хунзахский район, Дагестанская АССР, РСФСР — 17 марта 2014) — российский мастер декоративно-прикладного искусства, первый на Северном Кавказе Народный художник Российской Федерации (1999).

Биография 
С 1944 г. работал учителем младших классов в Кахибском районе, директором Зиранинской начальной школы Унцукульского района, затем Новомехельтинской и Гимринской средних школ, инспектором Унцукульского района.

С 1955 г. занимался декоративно-прикладным искусством. В 1958 г. он создал и бессменно руководил художественным комбинатом в Гоцатле. Уже опытным мастером окончил отделение художественной обработки металла Московского технологического института, освоил сложную и изысканную технику филиграни, которая стала одной из ведущих в его творчестве. В 1970-х гг. участвовал в организации художественно-графического факультета ДГПИ, долгие годы преподавал и был директором художественного училища им. М. Джемала.

За годы творчества мастером было создано более 800 авторских изделий. Его уникальные работы находятся в самых известных музеях России — Оружейной палате Кремля, Государственном Русском музее и многих других.

Награды и звания 
 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан». 
 Медаль «За трудовую доблесть» (4 мая 1960).
 Народный художник Российской Федерации (1 апреля 1999). 
 Заслуженный художник РСФСР (4 сентября 1980).
 Заслуженный деятель прикладного искусства Дагестанской АССР.

Источники 
 http://www.riadagestan.ru/news/politics/rukovodstvo_respubliki_vyrazilo_soboleznovanie_rodnym_i_blizkim_v_svyazi_s_konchinoy_narodnogo_khudozhnika_magomeda_dzhamaludinova/
 http://www.dagpravda.ru/?com=materials&task=view&page=material&id=14586

Выпускники Российского государственного университета туризма и сервиса